Lourenciani – abitanti di São Lourenço do Piauí
Lourenciani – abitanti di São Lourenço do Sul